Парафьяново — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Парафьяново — агрогородок в Парафьяновском сельсовете Докшицкого района Витебской области.
 Парафьяново — деревня в Ситцевском сельсовете Докшицкого района Витебской области.